Лухново — название нескольких населённых пунктов:

Россия 

 Лухново — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Лухново — деревня в Спировском районе Тверской области.